Carl Larsson, artista suec (1853-1919)
 Gustav Erik Larsson, ciclista suec (1980-actualitat)
 Henrik Larsson, futbolista suec (1971-actualitat)
 Stieg Larsson, periodista i escriptor suec (1954-2004)
 Åsa Larsson, escriptora sueca (1966-actualitat)

Pàgines de desambiguació